Джон Карр: Карр, Джон Диксон (1906—1977) — американский писатель, автор детективных романов, радиоведущий.
 Карр, Джон Марк (род. 1964) — школьный учитель, арестованный по подозрению в убийстве Джонбенет Рэмси.